Церковь святого Олафа — христианский храм в средневековом Новгороде, построенный готландскими купцами на Торговой стороне у Торга на Готском торговом дворе Ярославова Дворища, основанном в XII веке. Церковь существовала до XIV века.

Освящена была в честь скандинавского святого — короля Норвегии Олафа II. Церковь называли «варяжской божницей». На раскопках Николо-Дворищенского собора на Ярославовом Дворище в Великом Новгороде в 2007 году обнаружили пломбу XV века с изображением святого Олафа.

Святой Олаф является последним по времени западным святым (до Великой схизмы 1054 года), почитаемым также и на христианском православном Востоке. В России во имя святого Олафа были освящены храмы не только в Новгороде, где он жил несколько лет, но и в Ладоге.

Церковь известна в скандинавских источниках историей о «Чудесном исцелении немого раба в церкви Св. Олафа в Хольмгарде».

Примечания

Литература 
 Мельникова Е. А. Культ святого Олафа в Новгороде и Константинополе // Византийский временник. — М.: Индрик, 1996. — Т. 56 (81). — С. 92—106.
 Рыбина Е. А. Готский раскоп // Археологическое изучение Новгорода. — М.: Наука, 1978. — С. 197—226.

Ссылки 
 Готский двор

Ярославово дворище
Эпоха викингов
Олафа
Новгород
Варяги
Храмы Святого Олафа
Утраченные здания и сооружения Великого Новгорода